In 1929/30 werd het 30ste voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Eintracht Frankfurt werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, net zoals de vicekampioen SpVgg Fürth. Nürnberg plaatste zich als derde deelnemer uit de groep van niet-kampioenen.

Frankfurt versloeg VfL Benrath en werd dan door Holstein Kiel verslagen. Fürth versloeg TeBe Berlin en werd dan Dresdner SC verslagen. Nürnberg versloeg Vereinigte Breslauer Sportfreunde en FC Schalke 04 en werd in de halve finale verslagen door Hertha BSC.

Eindronde

Kampioenen

Niet-kampioenen

Noord

Zuid

Wedstrijd om derde deelnemer eindronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1929/30